Furie steht für:

 eine Rachegöttin in der römischen Mythologie, siehe Erinnyen
 ein Name des niederländischen Kriegsschiffes HMS Wilhelmina (1798)
 Wüterin, siehe Wüterich (Person)

Furie ist der Familienname von:
 Sidney J. Furie (* 1933), kanadischer Filmregisseur und -produzent

 
Siehe auch:
 Furie des Verschwindens
 Spanische Furie
 Furi
 Fourie
 Furia